Orsuusivik bezeichnet:
 Orsuusivik (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Orsuusivik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland